Lilla Bergtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Bergtjärnen, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun, 
Lilla Bergtjärnen, Västmanland, sjö i Hällefors kommun,  (0,3 ha)
Lilla Bergtjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,

Se även
Bergtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn